Słodki ptak młodości – sztuka Tennessee Williamsa
 Słodki ptak młodości – ekranizacja z 1962 z Paulem Newmanem
 Słodki ptak młodości – ekranizacja z 1989 z Elizabeth Taylor